Il mondo non basta (The World Is Not Enough) – film del 1999 diretto da Michael Apted
 The World Is Not Enough – singolo dei Garbage del 1999, dalla colonna sonora del film
 Il mondo non basta (The World Is Not Enough) – romanzo di Raymond Benson, basato sulla sceneggiatura del film
 The World Is Not Enough – videogioco sparatutto in prima persona pubblicato nel 2000 da Electronic Arts basato sul film
 World is not Enough – yacht costruito nel 2004 da Millennium Superyachts